

Бутуан — затока в північно-східній частині острова Мінданао.
 Бутуан — місто в адміністративному регіоні Карага.
 Раджанат Бутуан — доіспанське державне утворення на острові Мінданао.

Див. також 
 Бутан (значення)